«Dark Angel» может ссылаться на:

 Dark Angel (группа) — американская трэш-метал-группа
 «Тёмный ангел» — американский научно-фантастический телесериал.
 Ангел тьмы (фильм)
 Dark Angel (альбом The Reasoning)
 «Dark Angel» — песня Blue Rodeo из альбома Five Days in July
 «Darkangel» — песня VNV Nation из альбома Empires
 «Восхождение тёмного ангела» ()

См. также: Тёмный ангел (значения)